Juan Perón, militaire argentin, président de l'Argentine de 1946 à 1955 et de 1973 à 1974
Eva Perón, appelée Evita, femme de Juan Perón
Isabel Perón, troisième épouse du président Juan Perón et première femme présidente de l'Argentine

Voir aussi 
 Fondation Eva Perón